Manor kan syfta på följande platser:

Indien 

 Manor (ort i Indien), Maharashtra, Thane,

USA 

 Manor (ort i USA, Texas), Travis County, 
 Manor (ort i USA, Pennsylvania), Westmoreland County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar